Папрадище или Папрадища може да се отнася за:

 Папрадище, село в община Кичево на Република Македония;
 Папрадище, село в община Чашка на Република Македония.